Die Saison 1995/96 war die achte reguläre Saison der East Coast Hockey League (ECHL). Die 21 Teams absolvierten in der regulären Saison je 70 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Richmond Renegades, während die Charlotte Checkers in den Play-offs ihren ersten Riley Cup überhaupt gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Louisville Icehawks wurden nach Jacksonville, Florida, umgesiedelt und spielten fortan unter dem Namen Jacksonville Lizard Kings.
 Die Greensboro Monarchs stellten den Spielbetrieb ein, da mit den Carolina Monarchs ein Nachfolgeteam in der American Hockey League aufgenommen wurde.
 Die Louisiana IceGators wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Louisville River Frogs wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Mobile Mysticks wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Riley-Cup-Playoffs

Riley-Cup-Sieger

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Offizielle Website der ECHL
 Statistiken auf hockeydb.com

1995/96
Eishockeysaison 1995/96